Мърдър Тидфилд може да се отнася за:

 Мърдър Тидфил (град), град в Уелс
 Мърдър Тидфил (графство), графство в Уелс